Lunedì – giorno della settimana
Lunedì – singolo del 2007 di Lucio Dalla
Lunedì – singolo del 2015 di Benji & Fede
Lunedì – singolo del 2019 di Salmo
Lunedì – singolo del 2022 di Leo Gassmann